Phocaea – planetoida o numerze katalogowym 25
Phocaea (Focja, Fokaja) – łacińska nazwa starożytnego miasta greckiego